Rayan Cherki (Pusignan, 17 augustus 2003) is een Frans voetballer. Cherki is een middenvelder.

Carrière
Cherki is een jeugdproduct van Olympique Lyon. Hij werd gezien als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding. Op 7 juli 2019 ondertekende hij op vijftienjarige leeftijd zijn eerste profcontract bij de club. Drie maanden later, op 19 oktober 2019, maakte Cherki zijn debuut in het eerste elftal. Daardoor was hij de eerste speler geboren in het jaar 2003 die zijn opwachting maakte in de Ligue 1. Eerder was hij ook al meer dan een jaar recordhouder geweest als jongste doelpuntenmaker ooit in de UEFA Youth League na zijn doelpunt tegen Manchester City (15 jaar en 1 maand).

Clubstatistieken

Bijgewerkt op 12 december 2021.

Cherki,Rayan